Overleie (Kortrijk), een wijk in Kortrijk
Overleie (Harelbeke), een wijk in Harelbeke